Side – miejscowość w Turcji
 Side (Sida) – w mitologii greckiej jedna z Danaid
 Side (Sida) – w mitologii greckiej żona Oriona